Der Fluch der Vererbung – film del 1920 diretto da Louis Neher
Der Fluch der Vererbung – film del 1927 diretto da Adolf Trotz